Сегрегација () може се односити на:

Сегрегација људи 
 Географска сегрегација, стопе двије или више популација које нису хомогене у цијелом дефинисаном простору
 Школска сегрегација
 Сегрегација становања
 Расна сегрегација, раздвајање људи у расне групе у свакодневном животу
 Расна сегрегација у Сједињеним Државама, посебан период у историји САД
 Стамбена сегрегација, физичко раздвајање двије или више групе у различите четврти
 Полна сегрегација, физичко, правно и културно раздвајање људе према њиховом биолошком полу
 Пословна сегрегација, распоређивање људи засновано на демографским карактеристикама, најчешће по полу и по занимањима и пословима
 Старосна сегрегација, раздвајање људи на основу њиховог узраста
 Здравствена сегрегација, раздвајање људи према здравственом стању

Сегрегација предмета 
 Сегрегација (наука о материјалима), обогаћивање састојка материјала на слободној површини или унутрашњем сучељу материјала
 Сегрегација честица, тенденција чврстих честица да се раздвајају по величини, густини, облику и другим својствима
 Магнетно активирано сортирање ћелија, метода за одвајање различитих популација ћелија у зависности од њихових површинских антигена

Остале употребе 
 Сегрегација (таксономија), настаје када се таксон одвоји од другог таксона
 Сегрегација хромозома, поступак који се дешава током диобе ћелије при чему се хромозоми раздвајају и мигрирају на супротне крајеве ћелије
 Безбједносна сегрегација, регулаторна правила која захтијевају да се имовина клијената држи одвојено од имовине брокерске фирме, у брокерским књигама